Васи́лево () — община в Северной Македонии. Расположена на юго-востоке страны. Население составляет 12 122 человека (2002 год).

Административный центр — село Василево.

Площадь территории общины 230,4 км².

Кроме Василева в состав общины входят ещё 17 сёл: Ангелци, Варварица, Висока-Маала, Владевци, Градошорци, Доброшинци, Дукатино, Едрениково, Кушкулия, Нивичино, Нова-Маала, Пиперево, Радичево, Седларци, Сушево, Трибичино и Чанаклия.

Граничит с общинами Северной Македонии:
 на западе — с общиной Конче;
 на северо-западе — с общиной Радовиш;
 на северо-востоке — с общиной Берово;
 на юго-востоке — с общиной Босилово;
 на юге — с общиной Струмица.

Ссылки 
 Официальный сайт Общины Василево 
 Община Василево на сайте министерства местного самоуправления 

Общины Северной Македонии